Випускник, абсольвент — особа, яка вчиться в останньому класі (на останньому курсі) або закінчила навчальний заклад, одержавши відповідне свідоцтво або диплом.

Фільми 
 «Випускник» — кінофільм 1967 року американського режисера Майка Ніколса.

Інше 
  — марка якісної польської горілки, що випускається з 1995 року.

Багатозначні терміни